Colombaia ima više značenja:
 Colombaia, Bergamo
 Colombaia, Brescia
 Colombaia, Pavia
 Colombaia, Piacenza
 Colombaia, Pistoia